Koordinator steht für: 

 Koordinator (Analysemuster), Muster aus der Softwaretechnik
 UN-Nothilfekoordinator für humanitäre Hilfseinsätze der Vereinten Nationen

Siehe auch:
 Koordination (Begriffsklärung)